Ма́дог (или Ма́дауг) ап Оуайн Гвинед () — валлийский принц, который, согласно легендам, в 1170 году открыл Америку, за 300 лет до путешествия Христофора Колумба в 1492 году. Вокруг Мадога существует множество спекуляций разной степени научности, но большинство исследователей сомневаются, что он доплывал до Америки (а некоторые отрицают и само его существование).

История Мадога 
Современных упоминаний о Мадоге не сохранилось: всё изложенное ниже известно лишь в позднейших переложениях историков.

У отца Мадога Оуайна Гвинеда было 13 детей от двух жен и ещё несколько незаконнорождённых. Среди последних был и Мадог со своим братом Риридом. После смерти Оуайна в 1170 году началась борьба за трон, и Мадог, согласно легенде, отчаялся и вместе с Риридом отправился из Лландрилло (Рос-он-Си, графство Конуи) в путешествие на запад. После долгого плавания небольшая лодочная флотилия обнаружила плодородную землю, где 100 человек основали первую колонию. В то же время Мадог и другие вернулись в Уэльс, чтобы набрать ещё поселенцев. Собрав 10 кораблей, Мадог уплыл на запад и больше не возвращался. Предполагалось, что он высадился на западном берегу Флориды или в заливе Мобил (ныне штат Алабама). Хотя сами легенды сообщают, что никто не вернулся, далее они уверенно продолжают рассказ о путешествии Мадога и его спутников вверх по долине Миссисипи, постройке ими зданий и встречах с дружественными и не очень индейскими племенами. В результате валлийцы якобы осели где-то на Великих равнинах.

Оуайн Гвинед ап Грифид, отец Мадога, действительно существовал, и многими считается одним из величайших правителей Уэльса. Его правление было ознаменовано войной с королём Англии Генрихом II, а после его смерти действительно разразилась междоусобица между его сыновьями Давидом, Майлгуном и Родри. Однако ни один источник того времени не упоминает, чтобы у Оуайна был сын по имени Мадог.

Валлийские индейцы 
Согласно более поздним вариантам легенды, поселенцы, в конце концов, влились в различные племена индейцев Северной Америки, и что их потомки, сохранив свой язык в течение сотен лет, всё ещё проживали в приграничных регионах.

Первым о говорящих по-валлийски индейцах сообщил миссионер Морган Джонс, которого в 1669 году захватили в плен индейцы тускарора, принадлежавшие к роду под названием Doeg. По сообщению Джонса, вождь, услышав, как миссионер молится по-валлийски, решил пощадить его, так как понимал этот язык. Джонс несколько месяцев прожил среди индейцев, успешно проповедуя им Евангелие по-валлийски. В 1686 году он вернулся в британские колонии и записал рассказ о своих приключениях.

Позже некоторые путешественники также заявляли, что встречались с валлийскоговорящими индейцами, а один даже сообщал, будто встреченное им племя поклонялось книге, где было записано Евангелие по-валлийски. Рассказы о валлийских индейцах были столь популярны, что даже Льюису и Кларку было поручено собирать данные о таких племенах. Многие утверждали, что на месте Луисвилла, штат Кентукки, раньше было поселение валлийскоговорящих индейцев. В XVIII веке исследователь бассейна Миссури Джон Эванс из Вайнваура в Уэльсе ставил себе, в частности, цель найти потерянные племена Padoucas, или Madogwys.

Вначале эта легенда была распространена не только среди европейских поселенцев: в 1810 году Джон Севьер, первый губернатор штата Теннесси в письме своему другу майору Эймосу Стоддарду рассказал о состоявшемся в 1782 году разговоре с Оконостотой, старым вождем чероки, относительно древних укреплений вдоль реки Алабама. По словам вождя, эти форты были возведены белыми людьми, искавшими в них защиты от предков чероки. Оконостота сообщал, что народ этот назывался Welsh, а их вождём был Modok. Как точно Севьер, писавший письмо в 1810 году, мог передать разговор тридцатилетней давности, — неясно.

В ранних легендах европейское происхождение «белых индейцев» могло быть очень разным, от ирландского до португальского, да и названия племён могли сильно различаться (а иногда и не встречались более нигде). В конце концов, однако, установился консенсус, согласно которому европейцы были валлийцами, а индейцами — сиуанское племя мандан. Мандан очень сильно отличались от своих соседей по языку, культуре и внешнему виду. По мнению художника Джорджа Кэтлина, высказанному в книге 1841 года «Североамериканские индейцы», мандан были потомками Мадога и его спутников. Он нашёл «бычьи лодки» мандан весьма похожими на кораклы. Достаточно сложную планировку поселений мандан он также приписывал европейскому влиянию (тогда ещё не были известны развитые культуры вроде культуры бассейна Миссисипи или хоупвеллской). Сторонники этой теории указывали также на связь между Мадогом и мифологическим Одиноким Человеком у мандан, который предоставил людям убежища на время великого потопа.

Валлийский историк Томас Стивенс заработал себе имя, предложив на эйстетвод сочинение, разбивающее миф об открытии Мадогом Америки.

Источники легенды 

Первое письменное изложение легенды о Мадоге содержится в «Истинном изложении последних находок в новооткрытых землях» (A True Report of the late Discoveries of the Newfound Landes) Джорджа Пекхэма, вышедших в 1583 году. За ним последовали «История Уэльса» (Historie of Cambria) Дэвида Пауэла (1584) и «Главные плавания, путешествия и открытия английской нации» (The Principall Navigations, Voiages and Discoveries of the English Nation) Ричарда Хаклейта (1589). Целью этих историй было подтверждение права английской короны на эти земли и утверждение её приоритета перед испанской. Джон Ди даже утверждал, что эти земли завоёвывал не только Мадог, но и Брут, а также Король Артур (из чего следовало право на владение Америкой их наследницы, Елизаветы I). Валлийские индейцы появляются лишь через сто лет: впервые у Моргана Джонса. Его рассказ был опубликован почти через 60 лет и привел к целой лавине публикаций на эту тему. Нет никаких археологических или генетических данных, которые связывали бы мандан и валлийцев. Ни Джон Эванс, ни Льюис и Кларк не нашли никаких валлийских индейцев. Немецкий естествоиспытатель Максимилиан фон Вид, ученик Александра фон Гумбольдта, отправляясь к мандан, специально взял с собой небольшой валлийский глоссарий, чтобы сравнить валлийский язык с языком мандан, но никаких общих черт не обнаружил.

Можно предположить, что связи валлийского языка с индейскими способствовало наличие в валлийском латерального спиранта , который совершенно не характерен для других европейских языков, но вполне обычен в языках индейцев Северной Америки. Однако как раз в языке мандан этот звук отсутствует.

Поздние спекуляции и художественная литература 
Было предпринято несколько попыток доказать, что Мадог действительно существовал, но большинство историков считают этот сюжет мифическим. Тем не менее, он пользуется популярностью у писателей. Наибольший резонанс получила поэма Роберта Саути «Мадок». Начало этой поэмы, изображающее прибытие героя в Уэльс за новыми поселенцами, весьма точно переложил А. С. Пушкин под названием «Медок в Уаллах» («Уаллы» — это Wales, где -s Пушкин принял за окончание множественного числа):

<…>Задумчив, нем и ото всех далёк,
Сам Ме́док погружён в воспоминанья
О славном подвиге, то в снах надежды,
То в горестных предчувствиях и страхе.
Прекрасен вечер, и попутный ветр
Звучит меж вервий, и корабль надёжный
Бежит, шумя, меж волн.
 Садится солнце.

Произведение Саути вдохновило Пола Малдуна на длинное и многослойное стихотворение «Мадок — Тайна», за которое он получил премию Джеффри Фабера. Малдун исследует в нём легенду о Мадоке через связь с Саути и Кольриджем, который подумывал отправиться в Америку, чтобы создать там «идеальное государство».

В провинции Онтарио существует город Мадок, названный в честь валлийского принца. Напротив, уэльские Портмадог и Тремадог в Гуинете, вероятно, названы скорее в честь парламентария Уильяма Мэдокса (1773—1828).

Исследовательское судно Университета Уэльса «Принц Мадог» отправилось в первое плавание 26 июля 2001 года.

Американское общество любителей валлийского языка и культуры Cymdeithas Madog также названо в честь Мадога ап Оуайна.

Примечания

Источники 
 Davies, John (1990): A History of Wales. London: Penguin Books. ISBN 0-14-014581-8.
 Hakluyt, Richard (1582); Beeching, Jack (editor) (1972), Voyages and Discoveries : Principal Navigations, Voyages, Traffiques & Discoveries of the English Nation. London: Penguin books. ISBN 0-14-043073-3.
 Muldoon, Paul (1990): Madoc: A Mystery. London: Faber and Faber. ISBN 0-571-14488-8 — New York: Farrar, Straus and Giroux. ISBN 0-374-19557-9
 Olson, Dana (1987): The Legend of Prince Madoc Discoverer of America in 1170 a.D. and the History of the Welsh Colonists Also Known as the White Indians Or the Moon-Eyed People.
 Powel, David (ed.) (1585): Historiae Libri Sex, Magna Et Fide Et Diligentia Conscripti: Ad Britannici codicis fidem correcti…prefixus est catalogus Regem Britanniae: per Davidem Pouelum… [включает:] Giraldus Cambriensis, Itinerarium Cambriae… & Cambriae Descriptio. London: 8vo. Henry Denham & Ralph Newbury for Edmund Bollifant.(Это на самом деле сокращённый пересказ Historia Regum Britanniae Гальфрида Монмутского (1100?—1154) и Itinerarium Cambriae вместе с Cambriae Descriptio Геральда Камбрийского
 Pugh, Ellen (1970): Brave His Soul: The Story of Prince Madog of Wales and His Discovery of America in 1170. New York: Dodd, Mead & Company. ISBN 0-396-06190-7.
 Southey, Robert (1812): Madoc, эпическая поэма в двух частях
 Williams, Gwyn A. (1987): Madoc: The Making of a Myth. Oxford. ISBN 0-19-285178-0.

Ссылки 
 Статья в Канадском биографическом словаре
 Краткий обзор исторических данных
 The Discovery of America
 NewsWales («Did the Welsh discover America?»)
 icWales («New row over who discovered America»)
 Статья в Encyclopaedia Britannica
 Williams, John, 1791 An Enquiry into the Truth of the Tradition, Concerning the Discovery of America, by Prince Madog ab Owen Gwynedd, about the Year, 1170 Полный текст на Project Gutenberg

Контакты с Америкой до Колумба
Королевство Гвинед
Путешественники Уэльса
Внебрачное потомство монархов Великобритании